Meistersingerschule steht für:
 bürgerlich-zünftische Schulen der frühen Neuzeit, siehe Meistersinger
 ein heutiges Prädikat für Schulen in der Steiermark, siehe Meistersinger (Gütesiegel)
namentlich:
 Nürnberger Meistersingerschule
 Augsburger Meistersingerschule

Siehe auch:
 Meistersinger (Begriffsklärung)